Резцов — фамилия; имеет женскую форму .

 Резцов, Леонид Васильевич (род. 1962) — советский биатлонист, советский и российский тренер по биатлону.
 Резцов, Михаил Ильич (1947—2012) — советский и российский режиссёр, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Резцов, Николай Александрович (1855—1914) — городской голова Санкт-Петербурга.
 Резцов, Олег Евгеньевич (род. 1959) — украинский композитор и пианист, педагог, музыкальный исследователь.

